«Филипок» — советский рисованный мультипликационный фильм режиссёра Розалии Зельмы 1982 года по мотивам одноимённого рассказа Льва Николаевича Толстого.

Сюжет 
Сюжетное действие разворачивается вокруг одного очень любопытного мальчика. Филипок, а мама зовёт его именно так, интересуется всем, что попадает ему на глаза. В отличие от других своих сверстников, он очень хочет учиться и даже завидует старшим ребятам, наблюдая за тем, как они собираются в школу по утрам. Он тоже хочет в школу.
Тем не менее, пока он ещё слишком мал, и мама не отпускает его из дому. Однажды Филипок набрался смелости, надел большое пальто с чужого плеча и последовал за старшим ребятами. Он было даже дошёл до школьных ворот, но там испугался сторожа и ушёл домой ни с чем. После той неудачи желание учиться не исчезло, и Филипок решился попробовать ещё раз, и когда он зашёл в школу, дети и учитель с радостью приняли его.

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

Издания на видео 
В СССР и России в 1990-е годы мультфильм издавался на VHS в сборнике самых популярных мультфильмов ТО «Экран».

Также мультфильм неоднократно выпускался на DVD в сборниках мультфильмов:
 «Робинзон Кузя» Выпуск 2. Сборник мультфильмов (Мастер Тэйп)
 «Тигрёнок и его друзья» Сборник мультфильмов (Союзтелефильм)
 «Три медведя» Сборник мультфильмов (Крупный План)
 «Встречайте бабушку» Сборник мультфильмов (МАГНАТ). (Источник — Аниматор.ру)

См. также 
С сентября 2010 года в Библиотеке киноискусства им. С. М. Эйзенштейна проходят лекции и показы, приуроченные к 100-летию со дня смерти Льва Николаевича Толстого. В рамках цикла «Лев Толстой и кинематограф. Первый век экранизаций», состоялся показ отечественной мультипликации, созданной по мотивам произведений Л. Н. Толстого:
 1. «Выстрел», 2003, «Классика», Марианна Новогрудская,
 2. «Три медведя», 1958, «Союзмультфильм», Роман Давыдов,
 3. «Лебеди», 1983, ТО «Экран», Марианна Новогрудская,
 4. «Прыжок», 1980, Свердловская киностудия, Галина Тургенева,
 5. «Три медведя», 1984, ТО «Экран», Аида Зябликова,
 6. «Ловись, рыбка!», 1983, Свердловская киностудия, Галина Тургенева,
 7. «Филипок», 1982, ТО «Экран», Розалия Зельма.

Примечания

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Рисованные мультфильмы СССР 1982 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Экранизации рассказов Льва Толстого
Мультфильмы о детях
Мультипликационные телефильмы СССР